Osoby
 Giorgio Amendola – włoski pisarz
 Giovanni Amendola
 Giovanni Battista Amendola – włoski rzeźbiarz
 Tony Amendola (*?, New Haven) – amerykański aktor

 Inne
 Amendola – stacja metra w Mediolanie

Zobacz też 
 Amendolara
 Amandola